Les Peaky Blinders sont un groupe criminel qui sévissait en Angleterre à la fin du  ;
 Peaky Blinders est une série télévisée diffusée entre 2013 et 2022 sur la chaîne BBC Two.